Een plaats in de Engelse graafschap West Sussex. Zie Colgate (West Sussex)
Een merk tandpasta van de Amerikaanse multinational Colgate-Palmolive